Стипль-чез ( «гонка за шпилем») — дисциплина в некоторых видах спорта:

 Стипль-чез — в лёгкой атлетике бег на 3000 метров с препятствиями.
 Стипль-чез — в конном спорте скачки с препятствиями.